Przemysław Witkowski (ur. 1987) – piłkarz ręczny
 Przemysław Witkowski (ur. 1982) – poeta, publicysta